Alessandro Alessandroni – compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano
Hugh Alessandroni – schermidore statunitense
Mariano Alessandroni – calciatore italiano